Mike Hall peut désigner :
 Mike Hall (né en 1965), un rugbyman international gallois ;
 Mike Hall (1981-2017), un cycliste britannique, spécialiste des courses d'ultra-endurance.